Osoby o tym nazwisku:
 David Loosli – szwajcarski kolarz szosowy
 Walter Loosli – szwajcarski wioślarz